Friedrich der Große ist der Name folgender Personen:

 Friedrich II. (Preußen) (1712–1786), König von Preußen 

Friedrich der Große steht für:

 Friedrich der Große (Schiff, 1896), ein Reichspostdampfer

 Zeche Friedrich der Große, ein Bergwerk in Herne

Siehe auch
 Fridericus Rex